Der Islamische Kurdayetî oder die Kurdisch-islamische Synthese (kurdisch: کوردایەتی ئیسلامی / Kurdayetî Îslamî) ist eine Ideologie unter den Kurden, die den Kurdayetî mit dem Islamismus verbindet.

Geschichte 
Die Ideologie entstand nach der Auflösung des  Osmanisches Reichs und der Gründung der Türkei, zwei Ereignisse, die vielen Kurden missfielen. Viele von ihnen sahen ihre Kultur, Religion, Sprache und Identität durch Atatürks Reformen gefährdet, manche wandten sich dem kurdischen Islamismus zu. Dieser Islamismus richtet sich gegen den türkischen Nationalismus, den arabischen Nationalismus, den iranischen Nationalismus, den irakischen Nationalismus, den syrischen Nationalismus und auch gegen den Säkularismus, den Kemalismus und den Ba'athismus.

Ali Bapir ist der prominenteste und einflussreichste kurdische Islamist von heute, während Scheich Said der Begründer der Ideologie war.

Organisationen 
 Hizbullahî Kurdî
 Komelî Îslamî le Kurdistan
 Kurdisch-Islamische Front
 Islamische Bewegung in Kurdistan
 Ansar al-Islam

Siehe auch 
 Islamischer Staat (Organisation)

Einzelnachweise 

Islamistischer Terrorismus
Nationalismus